

Рослини 
 Берізка — зменшувально-пестлива форма слова «береза» (лат. Betula, рід листопадних дерев та кущів родини Березові).
 Берізка (Convolvulus) — рід рослин родини Берізкових (Convolvulaceae).
 Берізка польова (Convolvulus arvensis) — поширена трав'яниста рослина з цього роду.

Населені пункти

Берізка () — село в складі Крупського району Мінської області.

Берізка — село у Варвинському районі Чернігівській області.

Персоналії 

 Берізка (Бровченко) Галина Спиридонівна (1920) — українська поетеса.

Гімнастика 
 Берізка — стійка на лопатках.

Див. також 
 Берізка (пам'ятка природи, Камінь-Каширський район)
 Березка